Hällkistetiden, den senneolitiska perioden benämns ibland, hällkistetid. Detta på grund av att man under denna tid går från att använda de s.k. megalitiska gravarna (dösar och gånggrifter) till enkla flatmarksgravar med träkistor med eller utan stenhällar. 

Som helhet uppvisar hällkistorna en betydande utökning av befolkningen i övergångsfasen till äldre bronsåldern. Hällkistorna största utbredning i Sverige är i södra Småland, speciellt kring Mörrumsåns övre vattensystem. Andra områden som kan nämnas är bl. a. kring sjön Möckeln, samt i Dalsland, Värmland och Närke. 

Gravfynden är till största delen av keramik, de är oftast enkla. Andra gravgåvor är guldföremål, skifferhängen, skafthålsyxor och flintdolkar.

Begravning
Stenåldern